«Возмездие» () — фильм 2002 года, главные роли в котором исполнили Дон Уилсон, Синтия Ротрок и Крис Пенн.

Сюжет 

Джон Сэто Коллинз (Дон «Дракон» Уилсон) является командующим SWAT, который верит в справедливость и честно исполняет свой долг. После того, как в перестрелке погибает его напарник, отдел внутренних расследований по настоянию капитана Грилла увольняет Джона из полиции.

Оставшись без денег и работы, он вынужден принять предложение мафиозного босса Тони Леджо и вступает в его организацию. Когда Тони задумывает ограбление банка на 10 миллионов долларов, Джон понимает, что ему придется сойтись в схватке с бывшими товарищами по службе. И он должен окончательно решить, что он должен делать: продолжать следовать дорогой «хороших парней» или переступить грань зла…

Ссылки 
 «Возмездие» на IMDB

Фильмы-боевики США
Фильмы США 2002 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях